Zenda peut faire référence :

 aux éditions Zenda ;
 à la collection Zenda des éditions Glénat ;
 à la capitale du royaume de Ruritanie dans le roman Le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope, et dans les films qui en ont été tirés ;
 Zenda, une municipalité du Kansas aux États-Unis ;
 Zenda, nom japonais.